Karpathos steht für:
 Karpathos, griechische Insel
 Karpathos-Kasos, griechischer Regionalbezirk
 Karpathos (Gemeindebezirk), griechischer Gemeindebezirk
 Karpathos (Stadt), griechische Stadt